Халкабад (, ) — город в Кегейлийском районе Каракалпакстана (Узбекистан).

История 
Халкабад известен с первой половины XIX века. Некогда здесь у канала Баганали стояла крепость, которая со временем обросла жилыми кварталами, медресе, библиотекой и административными учреждениями.

Статус города был присвоен в 1986 году (до этого, с 1970-х годов он имел статус посёлка городского типа).

География 
В городе расположена железнодорожная станция (на линии Найманкуль — Чимбай). Буквально в 10 км к востоку начинаются пески пустыни Таскудык. Является центром аграрного региона, где производят зерновые и хлопок.

Халкабад расположен в восточной части дельты Амударьи, которая здесь иссечена множеством каналов. Как и многие города региона, он входит в зону экологической катастрофы, которая связана с обмелением Аральского моря и усилившейся засушливостью климата.

Население

Ссылки 

Города Каракалпакстана
Населённые пункты Кегейлийского района